X 200 peut désigner deux séries d'autorails français à voie métrique :

 Les X 200 de la SNCF qui ont circulé sur le Réseau breton et le Blanc-Argent ;
 Les X 200 des CFC qui ont circulé en Corse.